

Geografia
Fundão si può riferire a diverse località:

Fundão, municipio dello Stato brasiliano dell'Espírito Santo

Fundão, municipio del distretto portoghese di Castelo Branco